Les élections générales britanniques de 1966 se sont déroulées le . Elles sont organisées par le Premier ministre travailliste Harold Wilson, qui souhaite bénéficier d'une majorité accrue par rapport à celle qui l'a porté au pouvoir deux ans plus tôt. Il obtient  supplémentaires.

Résultats 

1966
Royaumeuni
1966 au Royaume-Uni
Mars 1966